Grosso (italienisch „groß“, auch „dick“) bezeichnet
 einen italienischen Ort im Piemont, siehe Grosso (Piemont)
 in der Numismatik Silbermünzen, siehe Grosso (Münze)
 im Verlagswesen den Pressegroßhandel, siehe Presse-Grosso
 eine ehemalige Einzelhandelskette der Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG, siehe Grosso-Magnet Warenhandelsgesellschaft

Grosso ist der Familienname folgender Personen:
 Clemente Grosso della Rovere (1462–1504), römisch-katholischer Bischof und Kardinal
 Fabio Grosso (* 1977), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giacomo Grosso (1860–1938), italienischer Maler
 Gilbert Grosso (* 1958), französischer Pornodarsteller und -regisseur, siehe Christoph Clark
 Giuseppe Grosso (1906–1973), italienischer Jurist
 Giuseppe Grosso Cacopardo (1789–1878), italienischer Archäologe und Kunsthistoriker
 Guy Grosso (1933–2001), französischer Schauspieler, Komiker und Drehbuchautor
 Julia Grosso (* 2000), kanadische Fußballspielerin
 Luigi Grosso (* 1947), italienischer Filmschaffender
 Ramón Grosso (1943–2002), spanischer Fußballspieler
 Rémy Grosso (* 1988), rumänischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Del Grosso